Légionnaire peut désigner dans divers domaines :

Armée 
 Un soldat d'une , en particulier :
 des légions romaines ;
 ou de la Légion étrangère (France, depuis 1831) ;
 ou de la Légion française des combattants (France, 1940-1944) ;
 ou du Service d'ordre légionnaire (France, 1941-1944)
 ou de la Légion des volontaires français (LVF, France, 1941-1944) ou toute autre légion de volontaires combattant aux côtés des Allemands sur le Front de l'Est (exemple de la légion Wallonie) ;
 ou de la Légion de l'Archange Michel (en roumain, Legiunea Arhanghelului Mihail) de la Garde de fer (Roumanie, 1927-1941) ;
 ou des Légions tchécoslovaques (1915-1920) ;
 ou de lAmerican Legion, une association américaine d'anciens combattants fondée en 1919.

Divertissement 
Legionnaire, jeu vidéo de type  développé par Avalon Hill en 1982 ;
Legionnaire, jeu de rôle de FASA dans l'univers futuriste de Renegade Legion ;
Légionnaire, film réalisé en 1998 avec Jean-Claude Van Damme.

Biologie 
Chenille légionnaire, chenille de certaines espèces d'insectes  lépidoptères ;
Fourmi légionnaire, fourmi nomade vivant dans tous les continents.

Médecine 
Légionellose ou maladie du légionnaire, maladie infectieuse due à une bactérie.

Religion 
Légionnaires du Christ, prêtres d'une congrégation catholique fondée en 1941 au Mexique.